Сборная Бельгии по футболу до 21 года представляет Бельгию на международных соревнованиях для молодёжных футбольных команд. Дважды принимала участие в молодёжном чемпионате Европы (2002 и 2007 годы), а лучшим её достижением является полуфинал 2007 года, который позволил Бельгии поехать на Пекинскую олимпиаду и занять там 4-е место.

История выступлений на ЧЕ (до 21)

Текущий состав сборной 
Следующие футболисты были вызваны в сборную на молодёжный Чемпионат Европы 2019 года.

Данные по матчам и забитым мячам откорректированы по состоянию на 4 июня 2019 года (дата подачи заявки на МЧЕ).

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания 

Футбол в Бельгии
21
Бельгия